LSV Boxtel, een voetbalclub uit Boxtel
 LSV Lonneker, een voetbalclub uit Lonneker
 LSV Minerva, een studentengezelligheidvereniging uit Leiden
 Luchtmobiel Speciaal Voertuig, een licht door de lucht te vervoeren voertuig voor de Luchtmobiele Brigade
 Luftwaffen-Sportverein, als prefix in de naam van verschillende Duitse voetbalverenigingen